Niemcy:
 Bockhorst – dzielnica miasta Stade
 Bockhorst – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland

Osoby:
 Johann Bockhorst – niemiecki malarz